Дмитрий Миропольский:
 Миропольский, Дмитрий Владимирович (род. 1964) — прозаик и киносценарист.
 Миропольский, Дмитрий Юрьевич (род. 1959) — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.